Albert Wolff kan syfta på bland andra:

*Albert Wolff (1814–1892), tysk skulptör
Albert Wolff (1825–1891), tysk-fransk journalist
Albert Wolff (1884–1970), fransk dirigent och tonsättare